Rebecca Miller (film), Amerikaans filmregisseur, scenarioschrijver en actrice. 
Rebecca Miller (personage), fictief karakter uit EastEnders
Rebecca Miller (zanger), Canadees countryzangeres